Маттео Тозетти (род. 15 февраля 1992, Лозоне, Швейцария) — швейцарский футболист, полузащитник клуба «Беллинцона».

Карьера

Клубная 
Маттео Тозетти является воспитанником регионального клуба «Лозоне Спортива», откуда в возрасте 13 лет перешёл в систему «Лугано». Взрослую карьеру начал в 2009 году, дебютировав в 29 туре первенства второго по силе дивизионе Швейцарии в составе «Локарно». Тозетти вышел на замену вместо Кристиана Хименеса в матче против «Госсау» 24 мая 2009 года.
В следующем году Тозетти стал игроком одного из сильнейших клубов страны «Янг Бойз», в котором провёл 2 сезона, выступая преимущественно за вторую команду. В Суперлиге Швейцарии Маттео Тозетти дебютировал 13 марта 2011 года в игре против «Санкт-Галлена», выйдя на замену вместо Давида Дегена.
После годичной аренды в клубе Челлендж-лиги «Волен» Тозетти перешёл в «Лугано», вместе с которым выиграл второй швейцарский дивизион в сезоне 2014/2015.
Начиная с 2015 года Тозетти стабильно выступал в Суперлиге, сменив три клуба. После двух сезонов в Лугано он перешёл в «Тун», в составе которого стал лучшим ассистентом чемпионата с 16 голевыми передачами в сезоне 2017/2018. В 2020 году Тун занял 9 место в Суперлиге, после чего проиграл лихтенштейнскому «Вадуцу» в стыковых матчах и вылетел из высшего дивизиона. Тозетти остался в Суперлиге, став футболистом «Сьона», в котором сыграл ещё два года, не являясь стабильным игроком стартового состава. Перед началом сезона 2022/2023 перешёл в «Беллинцону», вернувшуюся в Челлендж-лигу спустя 10 лет. На конец сезона 2021/2022 провёл в швейцарской Суперлиге 192 матча, забил 13 мячей.

Клубная статистика

Сборная Швейцарии 
Маттео Тозетти выступал только за юношеские и молодёжные сборные Швейцарии, проведя с 2009 по 2014 годы 15 международных матчей. В 2009 году был в составе юношеской сборной страны, ставшей чемпионом мира. Провёл на турнире 1 матч.

Достижения

Командные 
 «Лугано»
 Победитель Челлендж-лиги 2014/2015

 Швейцария (до 17 лет)
 Чемпион мира 2009

Личные 
 Лучший ассистент чемпионата Швейцарии 2017/2018

Примечания

Примечания 
Комментарии

Ссылки 
 

Футболисты Швейцарии
Игроки ФК «Сьон»
Игроки ФК «Тун»
Игроки ФК «Лугано»
Игроки ФК «Беллинцона»